Торрубия-дель-Кампо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 53,20 км². Население — 332 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки